Di seguito una lista di asteroidi dal numero 377001 al 378000 con data di scoperta e scopritore.

377001-377100 

|-
|377001 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|377002 - ||  ||  || NEAT
|-
|377003 - ||  ||  || NEAT
|-
|377004 - ||  ||  || NEAT
|-
|377005 - ||  ||  || NEAT
|-
|377006 - ||  ||  || NEAT
|-
|377007 - ||  ||  || NEAT
|-
|377008 - ||  ||  || NEAT
|-
|377009 - ||  ||  || NEAT
|-
|377010 - ||  ||  || NEAT
|-
|377011 - ||  ||  || NEAT
|-
|377012 - ||  ||  || NEAT
|-
|377013 - ||  ||  || NEAT
|-
|377014 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377015 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|377016 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377020 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377022 - ||  ||  || NEAT
|-
|377023 - ||  ||  || NEAT
|-
|377024 - ||  ||  || NEAT
|-
|377025 - ||  ||  || NEAT
|-
|377026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377027 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|377028 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|377029 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|377030 - ||  ||  || NEAT
|-
|377031 - ||  ||  || NEAT
|-
|377032 - ||  ||  || NEAT
|-
|377033 - ||  ||  || NEAT
|-
|377034 - ||  ||  || NEAT
|-
|377035 - ||  ||  || NEAT
|-
|377036 - ||  ||  || NEAT
|-
|377037 - ||  ||  || NEAT
|-
|377038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377039 - ||  ||  || NEAT
|-
|377040 - ||  ||  || NEAT
|-
|377041 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377042 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377044 - ||  ||  || NEAT
|-
|377045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377048 - ||  ||  || NEAT
|-
|377049 - ||  ||  || NEAT
|-
|377050 - ||  ||  || NEAT
|-
|377051 - ||  ||  || NEAT
|-
|377052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377053 - ||  ||  || NEAT
|-
|377054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377056 - ||  ||  || CINEOS
|-
|377057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377061 - ||  ||  || NEAT
|-
|377062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377063 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377064 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377065 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377066 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377067 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377068 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377069 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377070 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377071 - ||  ||  || NEAT
|-
|377072 - ||  ||  || NEAT
|-
|377073 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377074 - ||  ||  || NEAT
|-
|377075 - ||  ||  || NEAT
|-
|377076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377077 - ||  ||  || La Palma
|-
|377078 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377079 - ||  ||  || NEAT
|-
|377080 - ||  ||  || NEAT
|-
|377081 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|377082 - ||  ||  || La Palma
|-
|377083 - ||  ||  || NEAT
|-
|377084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377088 - ||  ||  || NEAT
|-
|377089 - ||  ||  || NEAT
|-
|377090 - ||  ||  || NEAT
|-
|377091 - ||  ||  || NEAT
|-
|377092 - ||  ||  || NEAT
|-
|377093 - ||  ||  || NEAT
|-
|377094 - ||  ||  || NEAT
|-
|377095 - ||  ||  || NEAT
|-
|377096 - ||  ||  || NEAT
|-
|377097 - ||  ||  || NEAT
|-
|377098 - ||  ||  || NEAT
|-
|377099 - ||  ||  || NEAT
|-
|377100 - ||  ||  || LONEOS
|}

377101-377200 

|-
|377101 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|377102 - ||  ||  || NEAT
|-
|377103 - ||  ||  || NEAT
|-
|377104 - ||  ||  || NEAT
|-
|377105 - ||  ||  || NEAT
|-
|377106 - ||  ||  || NEAT
|-
|377107 - ||  ||  || NEAT
|-
|377108 - ||  ||  || NEAT
|-
|377109 - ||  ||  || NEAT
|-
|377110 - ||  ||  || NEAT
|-
|377111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377114 - ||  ||  || NEAT
|-
|377115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377117 - ||  ||  || NEAT
|-
|377118 - ||  ||  || NEAT
|-
|377119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377123 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377124 - ||  ||  || NEAT
|-
|377125 - ||  ||  || NEAT
|-
|377126 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377128 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377129 - ||  ||  || NEAT
|-
|377130 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|377131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377135 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|377136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377139 - ||  ||  || NEAT
|-
|377140 - ||  ||  || NEAT
|-
|377141 - ||  ||  || Dillon, W. G., Garossino, P.
|-
|377142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377143 - ||  ||  || NEAT
|-
|377144 Okietex ||  ||  || Needville
|-
|377145 - ||  ||  || NEAT
|-
|377146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377147 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377149 - ||  ||  || NEAT
|-
|377150 - ||  ||  || NEAT
|-
|377151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377152 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377153 - ||  ||  || CINEOS
|-
|377154 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377155 - ||  ||  || NEAT
|-
|377156 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377162 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377163 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377164 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377165 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377167 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377172 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377174 - ||  ||  || Klet
|-
|377175 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377176 - ||  ||  || NEAT
|-
|377177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377179 - ||  ||  || NEAT
|-
|377180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377188 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377190 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377191 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|377192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377200 - ||  ||  || LINEAR
|}

377201-377300 

|-
|377201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377217 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377230 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377232 - ||  ||  || NEAT
|-
|377233 - ||  ||  || NEAT
|-
|377234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377247 - ||  ||  || CSS
|-
|377248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377249 - ||  ||  || NEAT
|-
|377250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377251 - ||  ||  || Bareggio
|-
|377252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377257 - ||  ||  || NEAT
|-
|377258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377260 - ||  ||  || NEAT
|-
|377261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377264 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|377265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377268 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|377269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377270 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|377271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377274 - ||  ||  || NEAT
|-
|377275 - ||  ||  || NEAT
|-
|377276 - ||  ||  || NEAT
|-
|377277 - ||  ||  || NEAT
|-
|377278 - ||  ||  || NEAT
|-
|377279 - ||  ||  || NEAT
|-
|377280 - ||  ||  || NEAT
|-
|377281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377283 - ||  ||  || NEAT
|-
|377284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377290 - ||  ||  || CSS
|-
|377291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377300 - ||  ||  || LINEAR
|}

377301-377400 

|-
|377301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377303 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377305 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377307 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377308 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377310 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377315 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|377316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377320 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377321 - ||  ||  || NEAT
|-
|377322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377323 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377326 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377331 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|377332 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377333 - ||  ||  || NEAT
|-
|377334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377339 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377341 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377344 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|377345 - ||  ||  || NEAT
|-
|377346 - ||  ||  || NEAT
|-
|377347 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377348 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377362 - ||  ||  || NEAT
|-
|377363 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|377364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377365 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|377366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377378 - ||  ||  || CSS
|-
|377379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377384 - ||  ||  || CSS
|-
|377385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377387 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|377388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377389 - ||  ||  || NEAT
|-
|377390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377391 - ||  ||  || NEAT
|-
|377392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377394 - ||  ||  || NEAT
|-
|377395 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|377396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377397 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377400 - ||  ||  || LINEAR
|}

377401-377500 

|-
|377401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377408 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377409 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377415 - ||  ||  || NEAT
|-
|377416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377417 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377418 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377420 - ||  ||  || NEAT
|-
|377421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377433 - ||  ||  || NEAT
|-
|377434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377448 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377449 - ||  ||  || CSS
|-
|377450 - ||  ||  || CSS
|-
|377451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377455 - ||  ||  || NEAT
|-
|377456 - ||  ||  || CSS
|-
|377457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377458 - ||  ||  || NEAT
|-
|377459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377473 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|377474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377477 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|377478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377487 - ||  ||  || CSS
|-
|377488 - ||  ||  || CSS
|-
|377489 - ||  ||  || CSS
|-
|377490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

377501-377600 

|-
|377501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377512 - ||  ||  || CSS
|-
|377513 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|377514 - ||  ||  || CSS
|-
|377515 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|377516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377517 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377521 - ||  ||  || NEAT
|-
|377522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377525 - ||  ||  || CSS
|-
|377526 - ||  ||  || CSS
|-
|377527 - ||  ||  || NEAT
|-
|377528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377536 - ||  ||  || CSS
|-
|377537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377542 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|377543 - ||  ||  || CSS
|-
|377544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377545 - ||  ||  || CINEOS
|-
|377546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377547 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|377548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377579 - ||  ||  || NEAT
|-
|377580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377584 - ||  ||  || NEAT
|-
|377585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377591 - ||  ||  || NEAT
|-
|377592 - ||  ||  || NEAT
|-
|377593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377594 - ||  ||  || NEAT
|-
|377595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377596 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377597 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377600 - ||  ||  || NEAT
|}

377601-377700 

|-
|377601 - ||  ||  || NEAT
|-
|377602 - ||  ||  || NEAT
|-
|377603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377604 - ||  ||  || NEAT
|-
|377605 - ||  ||  || NEAT
|-
|377606 - ||  ||  || NEAT
|-
|377607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377608 - ||  ||  || CSS
|-
|377609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377612 - ||  ||  || CSS
|-
|377613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377616 - ||  ||  || NEAT
|-
|377617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377624 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377628 - ||  ||  || NEAT
|-
|377629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377633 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|377634 - ||  ||  || CSS
|-
|377635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377637 - ||  ||  || CSS
|-
|377638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377641 - ||  ||  || CSS
|-
|377642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377665 - ||  ||  || CSS
|-
|377666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377668 - ||  ||  || NEAT
|-
|377669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377672 - ||  ||  || CSS
|-
|377673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377680 - ||  ||  || CSS
|-
|377681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377682 - ||  ||  || Lulin
|-
|377683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377692 - ||  ||  || CINEOS
|-
|377693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377696 - ||  ||  || NEAT
|-
|377697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

377701-377800 

|-
|377701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377708 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|377709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377726 - ||  ||  || CSS
|-
|377727 - ||  ||  || CSS
|-
|377728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377732 - ||  ||  || CSS
|-
|377733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377745 - ||  ||  || CSS
|-
|377746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377747 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|377748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377758 - ||  ||  || CSS
|-
|377759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377765 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|377766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377774 - ||  ||  || CSS
|-
|377775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377779 - ||  ||  || CSS
|-
|377780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377787 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377791 - ||  ||  || CSS
|-
|377792 - ||  ||  || CSS
|-
|377793 - ||  ||  || CSS
|-
|377794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377796 - ||  ||  || CSS
|-
|377797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

377801-377900 

|-
|377801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377810 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377815 - ||  ||  || CSS
|-
|377816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377825 - ||  ||  || CSS
|-
|377826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377850 - ||  ||  || CSS
|-
|377851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377856 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377868 - ||  ||  || CSS
|-
|377869 - ||  ||  || CSS
|-
|377870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377875 - ||  ||  || CSS
|-
|377876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377889 - ||  ||  || NEAT
|-
|377890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|377891 - ||  ||  || CSS
|-
|377892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

377901-378000 

|-
|377901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377904 - ||  ||  || CSS
|-
|377905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377909 - ||  ||  || CSS
|-
|377910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377912 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377922 - ||  ||  || Great Shefford
|-
|377923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377927 - ||  ||  || CSS
|-
|377928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377933 - ||  ||  || CSS
|-
|377934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377936 - ||  ||  || Ye, Q.-z.
|-
|377937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377938 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|377939 - ||  ||  || NEAT
|-
|377940 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377945 - ||  ||  || CSS
|-
|377946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377959 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|377960 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|377961 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|377962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377963 - ||  ||  || NEAT
|-
|377964 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377968 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|377969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377971 - ||  ||  || NEAT
|-
|377972 - ||  ||  || NEAT
|-
|377973 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|377974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377978 - ||  ||  || NEAT
|-
|377979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377980 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377981 - ||  ||  || CSS
|-
|377982 - ||  ||  || NEAT
|-
|377983 - ||  ||  || NEAT
|-
|377984 - ||  ||  || CSS
|-
|377985 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377989 - ||  ||  || LONEOS
|-
|377990 - ||  ||  || NEAT
|-
|377991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377992 - ||  ||  || CSS
|-
|377993 - ||  ||  || CSS
|-
|377994 - ||  ||  || CSS
|-
|377995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|377998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|378000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0377001